Tractat de Lisboa (1661), signat entre el Regne de Portugal i Regne d'Anglaterra
 Tractat de Lisboa (1668), signat entre Espanya i el Regne de Portugal pel qual es va reconèixer la independència de Portugal
 Tractat de Lisboa (1859), signat entre Portugal i els Països Baixos que va establir les fronteres al Timor portuguès i les Índies Orientals neerlandeses
 Tractat de Lisboa (1864), signat entre Espanya i Portugal i pel qual es va definir les fronteres, encara vigents, entre els dos estats
 Tractat de Lisboa (2007), acord de la Unió Europea que substitueix la fallida Constitució Europea i reforma els tractats en vigor